Комичи может означать:
 Комичи — деревня в Новоторъяльском районе республики Марий Эл России.
 Комичи, Эмилио (; 1901—1940) — итальянский альпинист.